Суанг Сапсамруай (, 1 апреля 1914 года – 29 апреля 2002 года, Бангкок, Таиланд) – тайский комик, актёр.  (1995, киноискусство). Известен под сценическим именем Lor Tok (тайск.: ล้อต๊อก).

Начал актерскую карьеру в 1930-х гг. и завершил в конце 1980-х гг. Участвовал в съемках более чем 1000 фильмов, среди которых наибольшую известность ему принесла кинокартина «Деньги, деньги, деньги» (1983). За роль в этом фильме получил награду за лучшую мужскую роль на одном из самых престижных кинофестивалей в Таиланде.

Детство, юношество 
Родился в пригороде Бангкока в семье садовника. В семье было пятеро детей. В детстве освоил игру на нескольких традиционных тайских музыкальных инструментах. После школы работал вместе с отцом, затем устроился пришвартовщиком паромов и лодок. Кроме того, до начала актерской карьеры успел поработать шофером в провинции Накхонратчасим. Профессионально занимался тайским боксом. Проходил службу в Королевской армии Таиланда.

Карьера 
В 1930 году присоединился к комедийной труппе и начал выступать в паре с популярным комиком Джоком Докчаном. Завоевал популярность после комедийного спектакля Klai Glua Kin Dang (Near Good Salt, Eat Bad Salt). После этой роли начал использовать сценическое имя Лор Ток.

В 1933 году вышел первый фильм с его участием.

В 1969 году основал собственную продюсерскую компанию Tok Boom Parpayon. В 1980-х годах был особенно популярен на тайском телевидении, участвовал в многочисленных шоу.

В 1985 году в прокат вышла музыкальная комедия «Деньги, деньги, деньги», где он сыграл главную роль. Эта роль принесла ему небывалую популярность, а также признание в кинематографическом сообществе Таиланда. Получив награду за лучшую мужскую роль, Лор Ток стал одним из самых знаменитых актеров Таиланда того времени.

Личная жизнь 
Женился на актрисе по имени Сомджит, победительнице нескольких местных конкурсов красоты. У пары было трое детей.

Из-за чрезмерного курения страдал отэмфиземы легких. 28 апреля 2002 года во время репетиции танцевального представления упал в обморок, после чего был срочно госпитализирован. 29 апреля 2002 года скончался в больнице в Бангкоке.

Примечания 

Народные артисты Таиланда
Актёры Таиланда
Актёры XX века
Кавалеры ордена Дирекгунабхорна 4 класса